Ралли Италии 2016 года (официально 13º Rally Italia Sardegna, Ралли Сардинии) — шестой этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 9 по 12 июня. Это 13-ый Ралли Сардинии и в истории, и в рамках чемпионата мира, а также 42-ой итальянский этап в мировом первенстве.

Впервые в Италии победил бельгиец Тьерри Невилль, это его вторая победа на чемпионате мира в карьере.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году